Armadillo — род мокриц из семейства Armadillidae. Характерная особенность — способность сворачиваться в плотный шар в случае опасности, в связи с чем их часто именуют «мокрицами-броненосцами» . Типовой вид — мокрица-броненосец лекарственная (Armadillo officinalis).

Виды 
По данным сайта Catalogue of Life род содержит 64 вида:

 Armadillo acapulcensis Mulaik, 1960
 Armadillo affinis (Dana, 1853)
 Armadillo albipes Dollfus, 1907
 Armadillo albomaculatus Budde-Lund, 1912
 Armadillo albomarginatus Dollfus, 1892
 Armadillo albus Schmalfuss, 1996
 Armadillo alievi Schmalfuss, 1990
 Armadillo almerius Mattern, 1999
 Armadillo ankaratrae Barnard, 1958
 Armadillo arcuatus Dollfus, 1907
 Armadillo benitensis Mulaik, 1960
 Armadillo bituberculatus Budde-Lund, 1912
 Armadillo bolivari Mulaik, 1960
 Armadillo borelli Dollfus, 1894
 Armadillo carmelensis Schmalfuss, 1996
 Armadillo cassida Budde-Lund, 1908
 Armadillo cinereus (Brandt, 1833)
 Armadillo collinus Budde-Lund, 1894
 Armadillo confalonierii Brian 1932
 Armadillo conglobator Budde-Lund, 1904
 Armadillo erythroleucus Budde-Lund, 1904
 Armadillo euthele Barnard, 1958
 Armadillo exter Barnard, 1960
 Armadillo flavescens (Brandt, 1833)
 Armadillo glomerulus Budde-Lund, 1894
 Armadillo graevei Arcangeli, 1927
 Armadillo haedillus Barnard, 1968
 Armadillo hirsutus Koch, 1856
 Armadillo immotus Budde-Lund, 1904
 Armadillo infuscatus Budde-Lund, 1902
 Armadillo insularis Arcangeli, 1933
 Armadillo interger Budde-Lund, 1912
 Armadillo intermixtus Budde-Lund, 1904
 Armadillo jordanius Schmalfuss, 1996
 Armadillo kinzelbachi Schmalfuss, 1996
 Armadillo latifrons Budde-Lund, 1904
 Armadillo liliputanus Dollfus, 1895
 Armadillo makuae Barnard, 1932
 Armadillo mayeti Simon, 1885
 Armadillo minutus Mulaik, 1960
 Armadillo moncayotus Mattern, 1999
 Armadillo montanus Budde-Lund, 1904
 Armadillo nigromarginatus Budde-Lund, 1904
 Armadillo obliquedens Barnard, 1932
 Armadillo officinalis Dumeril, 1816 
 Armadillo pallidus Budde-Lund, 1902
 Armadillo platypleon Schmalfuss, 1986
 Armadillo proximatus Budde-Lund, 1904
 Armadillo pseudomayeti Mattern, 1999
 Armadillo pygmaeus Budde-Lund, 1912
 Armadillo quadritracheatus Budde-Lund, 1913
 Armadillo rhodesiensis Barnard, 1932
 Armadillo rouxi Verhoeff, 1926
 Armadillo salisburyensis Barnard, 1932
 Armadillo sennai Arcangeli, 1927
 Armadillo sodalis Budde-Lund, 1885
 Armadillo solumcolus Schultz, 1982
 Armadillo sordidus Schmalfuss, 1996
 Armadillo stuckchensis Mulaik, 1960
 Armadillo transpilosus Barnard, 1960
 Armadillo troglophilus Vandel, 1955
 Armadillo tuberculatus Vogl, 1876

Примечания 

Мокрицы
Роды ракообразных